Тіна Кріжан і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Квета Грдлічкова і Барбара Ріттнер з рахунком 3–6, 7–5, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Александра Фусаї /  Ріта Гранде (1-ше коло)
 Татьяна Гарбін /  Жанетта Гусарова (півфінал)
 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (фінал)
n/a

Сітка

Посилання 
 Estoril Open 2001 Women's Doubles Draw 

2001, жінки, парний розряд
Парний розряд
Estoril Open